Jonathan Charquero, mais conhecido como Charquero (Montevidéu, 21 de fevereiro de 1989), é um futebolista uruguaio que atua como atacante. Atualmente, joga pelo Alianza Lima.

Seleção Uruguaia 
Pela Seleção Uruguaia Sub-20, participou em 2009 do Campeonato Sul-Americano e do Campeonato Mundial da categoria.

Futebolistas do Uruguai
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol Sub-20
Futebolistas do Montevideo Wanderers Fútbol Club
Futebolistas do Club de Deportes Santiago Wanderers
Futebolistas do Club Nacional de Football
Futebolistas do Club Alianza Lima
Naturais de Montevidéu